Glöckchen steht für:
 kleine Glocke
 Schelle (Klangkörper), umgangssprachlich
 Glöckchen (Paarhufer), Hautausstülpung bei Ziegen, Schafen und Schweinen
 Glöckchen, deutsche Übersetzung der Figur Tinker Bell im Kinderbuch von Peter Pan
 und des Filmtitels Tinker Bell nach der Figur von Peter Pan